Miejscowości w Polsce 
 Janiszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo 
 Janiszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Janiszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin 
 Janiszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Janiszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Janiszewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec
 Janiszewo – nieistniejąca obecnie osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów